Били-Кюель () — топоним (тип: лимноним) в России якутского происхождения.

Республика Саха (Якутия) 
 Били-Кюель — озеро, в левобережье р. Арылах-Сяне, координаты 70°07’с. ш. 124°35’в. д..
 Били-Кюель — урочище, западнее оз. Хайырдах, координаты 68°46’с. ш. 153°25’в. д..
 Били-Кюель — озеро, юго-западнее оз. Хайырдах, координаты 68°44’с. ш. 153°29’в. д..
 Били-Кюель — озеро, в юго-западной части Колымской низменности, западнее оз. Илимнир, координаты 68°30’с. ш. 150°49’в. д..
 Били-Кюель — озеро, в средней части Яно-Индигирской низменности, в долине р. Сюрюктях, координаты 71°14’с. ш. 140°34’в. д..
 Били-Кюель — озеро, на правом берегу р. Мома, координаты 65°29’с. ш. 146°47’в. д..

Примечания

См. также 
Билир-Кюель